Dorwinion o Dor-Winion è una regione di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien. È una terra che si trova sulle sponde nord-occidentali del Mare di Rhûn.

Dorwinion fu disegnata su consiglio di Tolkien sulla mappa della Terra di Mezzo da Pauline Baynes alla fine del Carnen e del Celduin, sulla sponda nord-occidentale del Mare di Rhûn, e da allora è apparsa sulle altre mappe in quella posizione.

Dorwinion è menzionata ne Lo Hobbit come il posto da cui viene il vino speciale del Re Elfico (Thranduil); i barili sono spediti indietro attraverso il Fiume della Foresta al Lago Lungo, implicando chiaramente una rotta commerciale da e per la Città del Lago.

Dorwinion è anche menzionata nel Narn i Chîn Húrin, dove il vino prodotto lì è bevuto nelle aule di Thingol a Menegroth. Vi è detto che si trova nel Torrido sud; potrebbe trattarsi di un'altra "Dorwinion", o ciò potrebbe essere semplicemente riferito al fatto che veniva dalle terre più meridionali del Rhovanion attraverso la Men-i-Naugrim.

Benché il nome Dorwinion sia interpretato come "Terra del Vino", in realtà il vero significato del nome è un termine simile a "Giovane Nazione" o "Nuova Terra".
Allo stesso modo non si sa chi vivesse esattamente a Dorwinion: a sostegno dell'origine Elfica di Dorwinion vi è il fatto che la sua popolazione deve essere stata Elfica, poiché era già ben stabilita mentre gli Atanatári erano ancora giovani, e nessun regno degli Uomini è conosciuto prima della fondazione dell'Estolad.

D'altra parte, potrebbe essere stata abitata semplicemente dagli Uomini, per la sua posizione e per i riferimenti alle "vigne degli Uomini in terre remote" de Lo Hobbit. È anche possibile un cambio di popolazione poiché Lo Hobbit prende luogo oltre 6000 anni dopo il Narn, e se gli Elfi fossero vissuti lì potrebbero essere partiti, data la sua vicinanza a Mordor. Secondo alcuni si tratterebbe di Elfi Avari.

Dorwinion fu probabilmente parte del Regno di Gondor dal sesto secolo della Terza Era fino al 1856 T.E. quando Gondor riportò i suoi confini all'Anduin, benché la sua storia in questo periodo di tempo non è chiara.

Regni della Terra di Mezzo